Seznam řádných členů Učené společnosti České republiky zahrnuje členy Učené společnosti České republiky v kategorii „řádný člen“ (společnost má kromě toho i zahraniční a emeritní členy).

Reference

Učená společnost České republiky